Old Tavern bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Tavern (Kalifornien), ID-Nr. 83001225
 Old Tavern (Maine), ID-Nr. 86000674